

Technika 
 modernizacja (technika) – unowocześnienie produktu

Socjologia 
 teoria modernizacji – teoria dotycząca przejścia do społeczeństwa nowoczesnego